Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Argentina Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Marcel Granollers a Marc López, jehož členové zvolili start na paralelně probíhajícím acapulské události Abierto Mexicano Telcel.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený finsko-brazilský pár Jarkko Nieminen a André Sá, který ve finále zdolal španělsko-rakouskou dvojici Pablo Andújar a Oliver Marach výsledkem 4–6, 6–4 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Všechny nasazené páry vypadly v úvodním kole.

Nasazení párů 
  Pablo Cuevas /  David Marrero (1. kolo)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (1. kolo)
  František Čermák /  Jiří Veselý (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2015
ATP World Tour 2015